Sopela är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Sopela ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sopela är kuperad åt sydost. Havet är nära Sopela åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Nerbioi / Nervión,  meter över havet,  km söder om Sopela. Runt Sopela är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km söder om Sopela. Omgivningarna runt Sopela är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar
 

Orter i Baskien